Le terme culture peut faire référence à différents articles de Wikipédia, selon ce qu’il désigne.

Sciences naturelles 
 La culture cellulaire est l’ensemble des techniques utilisées pour faire croitre des cellules hors de leur milieu d'origine. Plus particulièrement :
 la culture microbiologique est une technique de laboratoire de développement contrôlé de micro-organismes ;
 la culture artificielle de tissus végétaux permet de produire des cellules végétales en laboratoire.
 En éthologie, la culture est l’ensemble des savoirs et des pratiques de certains groupes d’animaux transmis entre les générations.

Sciences humaines

Activités 
 La culture physique ou musculation, exercices visant le développement musculaire de la personne.
 La culture, les métiers qui participent à la production d’objets artistiques :
 le monde du spectacle, l’industrie du divertissement,
 l’industrie culturelle, productrice de biens de consommation d’origine artistique.
 En agriculture, la culture, production végétale tirée de l’exploitation de la terre, et par métonymie, la plante cultivée elle-même.
 En histoire et archéologie, une culture englobe les artéfacts et autres aspects matériels spécifiques d’une civilisation disparue ayant existé dans un espace-temps donné, qui permettent de l’identifier et d’en suivre l’évolution.

Comportements sociaux 
En sociologie, anthropologie, ethnologie et psychologie sociale, une culture est ce qui est commun à groupe d’individus (normes, pratiques, croyances, coutumes). En particulier :
 en éthologie humaine, la culture est l’ensemble des coutumes, des croyances et des savoirs de certains groupes d’humains transmis entre les générations ; elle est étudiée par l’ethnologie ;
 les cultures propres à chaque pays et les éléments culturels propres à des territoires particuliers ;
 la culture de masse est une forme de culture liée à la société contemporaine et souvent associée à la société de consommation ;
 une sous-culture est une subdivision culturelle partagée par un groupe de personnes ;
 une contreculture est une culture opposée au système idéologiquement dominant à une époque donnée ;
 la culture underground ou alternative, forme de culture d’opposition à l’industrie culturelle ;
 la culture populaire est la forme de culture produite en masse pour être appréciée par un grand nombre ;
 la culture libre ou le libre est un courant de pensée défendant la libre diffusion et l’appropriation collective des œuvres de l’esprit, par opposition à la notion de propriété intellectuelle ;
 une civilisation, ou culture supra-nationale.

Par analogie, une culture d'entreprise, un ensemble de règles, valeurs, manières d’aborder les problèmes partagées au sein d’une organisation.

Description d’un individu 
 La culture, les connaissances d’une personne.
 Plus particulièrement, la culture générale, l’ensemble des connaissances en tous genres d'un individu, sans spécialisation.

Arts

Musique 
 Blast Culture : premier album du groupe FFF (1991).
 Culture Beat : groupe d'eurodance allemand créé en 1989.
 Culture Club : groupe de New Wave britannique formé en 1981
 Culture : groupe jamaïcain de reggae.
 C U L T U R E, album studio du groupe américain Migos, paru en 2017.

Cinéma et télévision 
 Arte Culture (anciennement Journal de la culture )  : émission culturelle diffusée sur la chaîne Arte.
 Boy Culture : film américain de Q. Allan Brocka, sorti en 2006.
 Culture pub : émission de télévision française diffusée par M6 de  à  .

Littérature 
 La Culture, univers de fiction imaginé par l'écrivain de science-fiction Iain Banks.
 Race et Culture : essai publié en 1971 par l'anthropologue, ethnologue et philosophe Claude Lévi-Strauss.

Toponymie 

 Cultures est une commune française de la Lozère.

Voir aussi